Wangham ist der Name folgender Orte:

 Wangham (Rotthalmünster), Ortsteil von Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Wangham (Gemeinde Roitham), Ortschaft von Roitham am Traunfall, Bezirk Gmunden, Oberösterreich